Войнар (, , , , ) — немецкая и польская фамилия. Известные носители:

 Войнар, Генрих Карл (1865-1917) — австрийский ботаник.
 Войнар, Ежи (1930-2005) — польский саночник.
 Войнар, Мария Иосифовна (урождённая Милка Иосифовна Бабаджан, во втором браке Архангельская; 1894—) — азербайджанская советская художница.